Torre delle Saline – antica torre di Stintino
 Torre delle Saline – fortezza di Orbetello
 Torre delle Saline – torre diroccata di Manduria
 Torre di Għallis – torre di Nasciaro, Malta